Netherlands Society of Cinematographers, de Nederlandse vereniging van directors of photography
 National Security Council oftewel Nationale Veiligheidsraad (Verenigde Staten), een Amerikaanse adviesraad op het terrein van buitenlands beleid en veiligheid
 Nouveau Système de Cotation, een handelssysteem voor de effectenhandel
 Nijkerkse Sport Club, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging uit Nijkerk